Geografia:
 Brownsville (Florida), localitat estatunidenca de Florida
 Brownsville (Kentucky), localitat estatunidenca de Kentucky
 Brownsville (Minnesota), localitat estatunidenca de Minnesota
 Brownsville (Oregon), localitat estatunidenca d'Oregon
 Brownsville (Pennsilvània), localitat estatunidenca de Pennsilvània
 Brownsville (Tennessee), localitat estatunidenca de Tennessee
 Brownsville (Texas), localitat estatunidenca de Texas
 Brownsville (Wisconsin), localitat estatunidenca de Wisconsin